Broager (in tedesco Broacker), fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea dello Jutland meridionale, il comune aveva una popolazione di 6.290 abitanti (2005) e una superficie di 43 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Augustenborg, Gråsten, Nordborg, Sydals e Sundeved per dare luogo al riformato comune di Sønderborg compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti 

Comuni della Danimarca soppressi
Sønderborg